Тумни́н:
 Тумнин — река в Хабаровском крае России.
 Тумнин — посёлок в Ванинском районе Хабаровского края.